Натуральне число 1858
 1858 рік до нашої ери
 1858 рік нашої ери